Хижокопитні (Ferungulata) — клада або грандряд ссавців інфракласу плацентарних (Eutheria). Клада запропонована на основі філогенічних та генетичних досліджень.

Класифікація  
Група містить наступні ряди:
 клада Ferae
 Arctocyonia (?)
 клада Pholidotamorpha
 †Palaeanodonta
 Pholidota (Панголіноподібні)
 клада Pan-Carnivora
 †Hyaenodonta
 †Oxyaenodonta
 Carnivora (Хижі)
 клада Pan-Euungulata
 родина †Protungulatidae
 †Astrapotheria (?)
 †Pyrotheria (?)
 †Dinocerata (?)
 †Xenungulata (?)
 клада Ungulata
 Perissodactyla (Конеподібні)
 Artiodactyla (Оленеподібні)
 вимерлі ряди унгулят: Astrapotheria, Pyrotheria, Dinocerata, Xenungulata, Desmostylia, Litopterna, Notoungulata, Mesonychia

Посилання 
 Simpson, George Gaylord. 1945. "The principles of classification and a classification of mammals". Bulletin of the American Museum of Natural History, 85:1–350. (pdf version)

Ссавці